4920 Gromov – asteroide della fascia principale
 Gromov Air – compagnia aerea russa

Persone 
 Boris Vsevolodovič Gromov – generale e politico russo
 Michail Leonidovič Gromov – matematico russo
 Nikolaj Gromov – calciatore russo